

Села:
 Гірки — Волинська область, Камінь-Каширський район, колишній (до 2020 року) Любешівський район
 Гірки — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Гірки — Житомирська область, Звягельський район
 Гірки — Львівська область, Львівський район
 Гірки — Полтавська область, Лохвицький район
 Гірки — Сумська область, Лебединський район
 Гірки — Сумська область, Путивльський район
 Гірки — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

Селище:
 Гірки — Чернігівська область, Ріпкинський район

Див. також 
 Гірка
 Горка
 Гори
 Гірки-1
 Гірки-2